Filzkraut, ein Pflanzenname, steht für:
 die Gattung Filzkräuter
 Sumpfdotterblume (in Livland)
 Flachs-Seide
 Quendel-Seide